Sondermann steht für:
 Sondermann (Cartoon), eine Cartoon-Figur
 Sondermann, einen Preis der Frankfurter Buchmesse, siehe Sondermann (Cartoon) #Sondermann als Comic-Preis
 Sondermann Brot, eine deutsche Großbäckerei 

Sondermann ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Sondermann, deutscher NS-Funktionär
 Dirk Sondermann (* 1960), deutscher Theologe
 Emil Sondermann (1852–1927), deutscher Schauspieler
 Erich Sondermann (1888–1959), deutscher Bankier
 Fred Sondermann (1923–1978), deutsch-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Gerhard Sondermann (um 1941), deutscher Unternehmer bzw. Verleger
 Gustav Sondermann (1894–1973), deutscher Arzt, Bund-Oberland-Führer und Publizist
 Gustavo Sondermann (1982–2011), brasilianischer Rennfahrer
 Hans Sondermann (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Sondermann (1928–1986), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Dortmund
 Heinz Sondermann (1928–2019), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann Sondermann (1832–1901), deutscher Maler
 Johann Wilhelm Sondermann (1770–1857), deutscher Textilunternehmer
 Johannes Ernst Sondermann (1930–2007), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Sondermann (1862–1926), deutscher Maler und Grafiker
 Manfred Sondermann (* 1938), deutscher Karikaturist
 Nils Sondermann (* 1987), deutscher Eishockeyspieler
 Norbert Sondermann (1948–2009), deutscher Rechtswissenschaftler und Manager
 Philipp Sondermann (* 1971), deutscher Buchautor
 Regine Sondermann (* 1965), deutsche Autorin und Herausgeberin einer Literaturzeitschrift
 Robin Sondermann (* 1983), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Selina Sondermann (* 1992), österreichische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Volker Schmidt-Sondermann (* 1965), deutscher Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor
 Walter Sondermann (1899–1973), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Sondermann (* 1950), deutscher Bauingenieur

Siehe auch:
 Sandermann
 Sindermann
 Sundermann
 Sündermann